Kenny Wormald – ballerino, attore e star di reality show statunitense
 Leslie Wormald – canottiere britannico
 Robert B. Wormald – scacchista e compositore di scacchi britannico